Bonelli est un nom propre italien qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alessio Bonelli (2001), coureur cycliste italien ;
 Ange-Mathieu Bonelli (1728-1796), héros de l'indépendance corse ;
 Antoine Bonelli, bandits d'honneur Corse ;
 Aurelio Bonelli ( 1569 – après 1620), compositeur italien ;
 Camillo Bonelli, Capitaine et Régent de Saint-Marin ;
 Carlo Bonelli (1612-1676), cardinal italien ;
 Cecilia Bonelli, mannequin et journaliste argentine ;
 Cesare Bonelli (1821-1904), homme politique et général italien ;
 Emilio Bonelli (1854-1926), officier militaire, écrivain, explorateur, administrateur colonial et africaniste espagnol ;
 Federico Bonelli, danseur italien ;
 Franco Andrea Bonelli (1784-1830), ornithologue, entomologiste et collectionneur italien ;
 Giovanni Luigi Bonelli, aussi dit Gianluigi Bonelli (1908–2001), auteur et éditeur italien de fumetti ;
 Innocenzo Bonelli, Capitaine général de Saint-Marin ;
 Laurent Bonelli, sociologue français ;
 Michele Bonelli (1541-1598), cardinal italien ;
 Olivia Bonelli (1920-1990), soprano américaine ;
 Pierre Bonelli (1939–2004), manager français ;
 Raphael Bonelli, psychiatre et chercheur autrichien ;
 Richard Bonelli, baryton américain ;
 Sergio Bonelli (1932), auteur et éditeur italien de bandes dessinées ;
 William Bonelli (1895-1970), politicien américain.

Toponyme 

 Bonelli Landing (Lac Mead)
 Frank G. Bonelli (Parc naturel)

Sociétés 
 Bonelli Erede Pappalardo, cabinet d'avocats
 Sergio Bonelli Editore, maison d'édition italienne

Bâtiments 
 Bonelli House
 Estadio Fortunato Bonelli

Zoologie 
 Aigle de Bonelli, espèce de rapace
 Pouillot de Bonelli, espèce d’oiseau
 Padogobius bonelli, espèce de poissons

Patronyme italien